

Astronomia 
 9159 McDonnell – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alasdair McDonnell (1949) – politico irlandese
 Alexander McDonnell (1798-1835) – scacchista irlandese naturalizzato inglese
 Bob McDonnell (1954) – politico statunitense
 Daniel McDonnell (1988) – pallavolista statunitense
 James Smith McDonnell (1899-1980) – aviatore statunitense 
 Jamie McDonnell (1986) – pugile inglese
 Lara McDonnell (2003) – attrice irlandese
 Mary McDonnell (1952) – attrice statunitense
 Patrick McDonnell (1956) – fumettista e illustratore statunitense
 Peter McDonnell (1953) – ex calciatore inglese
 Timothy A. McDonnell (1937) – vescovo cattolico statunitense
 Tony McDonnell (1976) – ex calciatore irlandese

Altro 
 McDonnell Aircraft Corporation – azienda aerospaziale statunitense

Pagine correlate 
 Joe McDonnell